Tatar – członek narodu tatarskiego
 tatar – potrawa
 Tatar – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Debar
 Tatar – część miasta Rawa Mazowiecka
 Tatar – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców

Inne 
 Jacek Tatar – pseudonim literacki poety Bartosza Konstrata
 Stanisław Tatar (1896-1980) – polski generał
 Tatar – Julian Zubek